Herreria (plant), een geslacht uit de aspergefamilie waarvan de soorten voorkomen in Zuid-Amerika. (Zie ook Agavaceae)
Herrería, gemeente in Spanje